Mirak – razza di alieni del Ciclo dello Spazio conosciuto;
Mirak – comune dell'Armenia della provincia di Aragatsotn;
Mirək – comune dell'Azerbaigian del distretto di Jabrayil;
Epsilon Boötis – sistema binario chiamato anche Mirak;
Hiroshi Takeyasu – musicista della Bemani soprannominato Mirak.